Marcel Laurent (1860-1921) est un maître de chapelle et compositeur français.
 Marcel Laurent (1912-1985), est un écrivain français.
 Marcel Laurent (1909-1998), est un joueur de rugby à XV français.
 Marcel Laurent (1913-1994), est un coureur cycliste français.